Nogometni turnir "Zagreb '91" je bio jedan od turnira i neslužbenih natjecanja kojeg su organizirali nogometni klubovi s područja Zagreba u jesen 1991., kada je zbog Domovinskog rata i agresije na Hrvatsku te zbog odlaska brojnih igrača u redove Hrvatske Vojske bilo onemogućeno normalno odigravanje nogometnih natjecanja. 

Turnir je igran od 28. rujna do 4. studenog 1991., uz sudjelovanje osam klubova (bilo je prijavljeno 10), raspoređenih u dvije skupine.  
Natjecanje je osvojio "INKER" iz Zaprešića.

Konačni poredak

Poveznice 
 Turnir "Slobodna Hrvatska" 1991.

Izvori 
 Ico Kerhin, Miroslav Rede: Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza : 1919 - 1994, Zagreb, 1995., str. 183  
 

Zagreb 91
Zagreb 91